Москалюк — прізвище.

Відомі носії 

 Москалюк Віктор Макарович (*1958) — український художник.
 Москалюк Марія Миколаївна (1926-?) — українська радянська діячка.
 Москалюк Микола Миколайович (* 1978) — український історик; доктор історичних наук.
 Москалюк Михайло Юрійович (1921—1950) — сотник УПА, один з останніх керівників Української Повстанської Армії
 Москалюк Олександр Васильович (1963—2014) — старший лейтенант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Москалюк Онуфрій Ількович (1918 — кінець 1980-х) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Москалюк Тарас Миколайович (1972—2019) — український журналіст.